Thou (band), een Belgische popgroep
 een Angelsaksische lengtemaat, zie Mil

  Thou (Cher)
  Thou (Loiret)
ook:
Le Thou, Charente-Maritime